Бадун — многозначный термин.

 Бадун — уезд Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй (КНР).
 «Бадун» (Руслан Просвирин) — российский рок-бард, музыкант из города Краснодара, образовавший рок-группу «Бадун Band».
 Бадун — вымышленные рептилии инопланетные виды, появляющиеся в американских комиксах, опубликованных Marvel Comics.

Персоналии 
Бадун — украинская фамилия.

 Бадун Сергей Михайлович — управляющий делами государственной корпорации «Роскосмос».
 Бадун Константин Алексеевич (1878 — 1938) — латвийский унтер-офицер, контрреволюционер латышской повстанческой подрывной группы.